Regentschap in Indonesië
 Sragen (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Sragen (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java

Plaats in Indonesië
 Sragen (stad), de hoofdstad van het regentschap Sragen, in de provincie Midden-Java